Valentín Trujillo puede referirse a:

 Valentín Trujillo (1979-), periodista y escritor uruguayo;
 Valentín Trujillo (1933-), pianista chileno; 
 Valentín Trujillo Gazcón (1951-2006), actor mexicano.